Ricardo Silva Kubrusly — matemático e poeta brasileiro (n. 1951)
Ricardo Silva (treinador de futebol) — treinador e ex-futebolista brasileiro (n. 1959)
Ricardo Emídio Ramalho da Silva — futebolista português que atua como zagueiro (n. 1975)
Ricardo Silva (hoquista) — guarda-redes português de hóquei em patins (n. 1983)
Ricardo Augusto Machado da Silva —  político brasileiro (n. 1985)

Desambiguações de antropônimos